Universíada de 2005 pode se referir a:

 Universíada de Verão de 2005
 Universíada de Inverno de 2005